Oppo steht für:
 Oppo Electronics, ein chinesischer Elektronikhersteller

Personen:
 Franco Oppo (1935–2016), italienischer Komponist
 Stefano Oppo (* 1994), italienischer Ruderer